Kongresspalast steht unter anderem für
 Argentinischer Kongresspalast
 Kongresspalast, ehemaliger Name für Staatlicher Kremlpalast, Moskau
Siehe auch:
 Palais des congrès de Paris
 Palais des Festivals et des Congrès
 Palazzo dei Congressi